Кунті — героїня давньоіндійського епосу, дружина царя Хастінапуру Панду і мати трьох старших з п'яти братів Пандавів — головних героїв «Махабхарати».

 Лука Кунті (* 1989) — швейцарський хокеїст, крайній нападник клубу НЛА «Біль». Гравець збірної команди Швейцарії.
 П'єтро Кунті (* 1962) — швейцарський хокеїст, нападник.